

Сучжоу — місто-округ у провінції Цзянсі.
 Сучжоу — місто-округ у провінції Аньхой.
 Сучжоу — річка, що протікає через Шанхай.